Тютрина — название населённых пунктов:

Россия 
 Тютрина — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Тютрина — деревня в Упоровском районе Тюменской области.